Miejscowości w USA:
 Coats – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Coats – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett